Assassin’s Creed — медиафраншиза французской компании Ubisoft, основанная на серии компьютерных игр.

Первая игра серии — Assassin’s Creed — вышла в 2007 году. Помимо основной линейки игр был выпущен ряд спин-оффов. Игры основной серии, вышедшие до Assassin’s Creed Origins, а также Assassin’s Creed Mirage, вышедшая после, относятся к жанру action-adventure; Assassin’s Creed Origins и последующие игры позиционируются разработчиками, как игры в жанре action RPG. Различные спин-оффы серии относятся к разным жанрам. Части франшизы неоднократно переиздавались на новых платформах.

Согласно отчёту, опубликованному Ubisoft в сентябре 2016 года, совокупные продажи игр серии Assassin’s Creed составили более 100 миллионов копий.

Игры 
На данный момент серия насчитывает 24 игры, 13 из которых — игры основной серии. Основные игры в период с 2009 по 2015 год выходили ежегодно.Заметки 
Выход некоторых игр серии также сопровождался выпуском мобильных версий.

Примечания 
Источники

Assassin’s Creed
Списки компьютерных игр